Oratorio del Redentore a Montecatini Val di Cecina
 Oratorio del Redentore a Rovereto
 Oratorio del Redentore a Valdastico